Стрілківська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Стрілківська сільська рада — Львівська область, Старосамбірський район
 Стрілківська сільська рада — Львівська область, Стрийський район
 Стрілківська сільська рада — Херсонська область, Генічеський район